Hueb (sprich ‚Huab‘) heißen folgende geographischen Objekte:

 Hueb (Aulendorf), Ortsteil der Gemeinde Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hueb (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hueb (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Hueb (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hueb (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Hueb (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ort bei Bad Wimsbach-Neydharting, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinde Brunnenthal), Ortschaft von Brunnenthal, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinde Eggendorf), Ortschaft von Eggendorf im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinden Gaspoltshofen, Wolfsegg), Ort in Gaspoltshofen und Ortschaft von Wolfsegg am Hausruck, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinde Raab), Ort bei Raab, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinde St. Konrad), Ort bei St. Konrad, Oberösterreich
 Hueb (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hueb bei Lindbruck, Ort bei Waizenkirchen, Oberösterreich
 Hueb bei Manzing, Ort bei Waizenkirchen, Oberösterreich

 Hueb, Ortschaft in der Gemeinde Heimiswil im Kanton Bern, Schweiz
Bauten:
 Schloss Hueb (Mettmach) bei Mettmach im Innkreis, Oberösterreich
 Wasserschloss Hueb bei Eggendorf im Traunkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hüb